Ân Mỹ, een xã in district Hoài Ân, Bình Định, Vietnam.
 An Mỹ, (doorverwijspagina)